El término Francisco Villa puede referirse:

En México
 a Francisco Villa o Pancho Villa, nombre con que se conoció a José Doroteo Arango Arámbula, uno de los jefes de la revolución mexicana, cuya actuación militar fue decisiva para la derrota del presidente Victoriano Huerta;
 al Estadio Francisco Villa, en Zacatecas, Zacatecas.
 a Francisco Villa, localidad del estado de Sonora.

En Chile
 a Francisco Villa Castro, un músico chileno.